Nurabad – miasto w Iranie, w osatnie Fars
 Nurabad – miasto w Iranie, w ostanie Lorestan